Сальвер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сальвер, Жерве Бернар (1847—1916) — французский композитор, органист и балетмейстер.
 Сальвер, Лидия (род. 1948) — французский врач и писательница, лауреат Гонкуровской премии.